Northern Ireland Open 2022 – czwarty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2022/2023. Rozegrany został w dniach 16–23 października 2022 roku w Waterfront Hall w Belfaście. Tytuł z poprzedniego roku obronił Mark Allen w meczu finałowym pokonując 9-4 Zhou Yuelonga.

Nagrody 
Zwycięzca: 80 000 £
II Miejsce: 35 000 £
Półfinalista: 17 500 £
Ćwierćfinalista: 11 000 £
Runda 3: 7 500 £
Runda 2: 4 500 £
Runda 1: 3 000 £

Najwyższy break w fazie głównej turnieju: 5 000 £

Łączna pula nagród: 427 000 £

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 141  Lu Ning
 139  Gerard Greene
 139, 111  Mark Williams
 138  Yan Bingtao
 136, 109, 102, 100  Mark Allen
 135, 132, 130, 130, 127, 121, 110, 100  Zhou Yuelong
 135, 114, 107, 102  Neil Robertson
 134, 132, 132, 103  David Gilbert
 134  Lü Haotian
 133, 132, 113, 112, 105, 101  Anthony McGill
 132  Mark Selby
 128  Jackson Page
 127  Martin Gould
 127  Pang Junxu
 124  John Higgins

 123, 107, 107, 102  Stephen Maguire
 118  Alexander Ursenbacher
 115  David Grace
 111, 106  Luca Brecel
 111  Ding Junhui
 111  Sam Craigie
 110, 100  Tom Ford
 109  Judd Trump
 108  Jimmy Robertson
 106, 100  Barry Hawkins
 104  Lü Haotian
 102  Fan Zhengyi
 101  Craig Steadman
 101  Xiao Guodong
 100  Ben Woollaston

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 23–28 sierpnia w Robin Park Leisure Centre w Wigan. Wszystkie mecze rozgrywane były do 4 wygranych frame’ów (pary nr. 1, 2, 6, 13, 17, 18, 22, 29, 33, 34, 38, 43, 45, 49, 50, 54, 61 oraz 65 rozegrają swoje mecze w czasie fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Runda dzikich kart

Kwalifikacje

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 138  Stephen Maguire
 136  Stuart Carrington
 134  Hossein Vafaei
 134  Si Jiahui
 132  Jimmy White
 128  Mark Williams
 127  Jack Lisowski
 126  Kyren Wilson
 125, 104  David Gilbert
 123, 108  Mark Allen
 123  Lü Haotian
 120  Neil Robertson

 118  Robert Milkins
 115  Dean Young
 114  Judd Trump
 112  Jak Jones
 110  Ryan Day
 110  Stuart Bingham
 107  Jackson Page
 103  Yan Bingtao
 102  Ben Woollaston
 102  Craig Steadman
 101  Louis Heathcote
 100  Xiao Guodong

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Northern Ireland Open 2022 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv

Northern Ireland Open
2022 w Wielkiej Brytanii
Sport w Belfaście
2022 w snookerze